Broderie peut faire référence à:

Textile
 La broderie, art de décoration des tissus ;
 Broderie de Fontenoy-le-Château, broderie blanche.
 Broderie Hardanger
 Broderie de Cilaos
 Broderie chinoise
 Broderie de Marseille
 Canevas (broderie)
 Le mot suzani, littéralement "travail d'aiguille" (suzan, "aiguille, épingle" en persan) désigne en réalité des tissus de différentes dimensions ornés de décor.

Musique
 La broderie, ornement musical.

Divers
Broderies ,  bande dessinée de Marjane Satrapi.